Аррая-де-Ока ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Ока. Занимает площадь 12,24 км². Население — 50 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса